AJ poate fi:
 Azerbaidjan, codul FIPS 10-4 al acestei țări

Acronime de două litere